Stelzfuß steht für

 eine Pferdekrankheit; siehe Bockhuf.
 Stelzfuß (Prothese) eine primitive Beinprothese, meist für Unterschenkelamputierte. Das noch vorhandene Kniegelenk wird gebeugt und der Rest des Unterschenkels liegt auf dem Oberteil eines einfachen Holzbeins auf. Auch andere Modelle des Stelzfußes sind überliefert.
 Stelzfuß (Bauteil) ebenfalls im übertragenen Sinn eine einzelne Säule, die einen Balkon oder ein anderes Bauelement eines Hauses stützt. Bekannt ist etwa das „Haus mit Stelzfuß“ in Halberstadt, das unmittelbar vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde.
 im übertragenen Sinne auch der Benutzer des Stelzfußes selbst; Belege finden sich etwa bei Theodor Fontane in „Vor dem Sturm“ und anderen Werken.